Памятники В. В. Талалихину установлены:
 Памятник Талалихину — в Москве
 Памятник Талалихину — в Подольске